Dorże – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Dorże – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim